Le Championnat du Maroc de football 1980-1981,  édition du championnat du Maroc de football de Division 1, a vu la victoire du KAC de Kénitra, sacré pour la troisième fois de son histoire.

Classement

Résultats

Meilleur buteur

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes 
  Morocco 1980/81

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc